По́зднев — фамилия; имеет женскую форму Позднева.
 Позднев, Виктор Васильевич (1918—1985) — генеральный директор Волгоградского производственного объединения «ХИМПРОМ» им. С. М. Кирова.
 Позднев, Михаил Михайлович (род. 1969) — российский филолог-классик, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, профессор кафедры классической филологии.
 Позднев, Пётр Алексеевич (в монашестве Никола; 1853—1934) — епископ Русской древлеправославной церкви, архиепископ Московский, Саратовский и всея России.
 См. также